Karosseriewerk steht für
Anhaltisches Karosseriewerk
VEB Karosseriewerk Dresden
 Stuttgarter Karosseriewerk Reutter
Karosseriewerk Aug. Nowack AG